Буллард:

 Буллард, Джимми () (род. 1978) — английский футболист
  (1907—1980) — британский геофизик.
 Буллард () — тауншип в американском штате Миннесота